

Astronomia 
682 Hagar  – asteroide della fascia principale

Fumetto 
Hagar l'Orribile  – personaggio creato da Dik Browne e Chris Browne

Geografia 
Hagar  – township della Contea di Berrien, Michigan

Onomastica
 Hagar  – forma base del nome Agar

Persone
 Phillip Hagar Smith  – ingegnere statunitense
 Sammy Hagar  – cantante e chitarrista statunitense

Religione 
Agar (Hāgar) – schiava egiziana di Sara, moglie di Abramo
Dio Hagar  – divinità araba